Декомпре́сія:
 Декомпресія — у підводному плаванні й водолазних спусках.
 Декомпресія — у фізиці.
 Декомпресія та Декомпресійна хвороба — у медицині.
 Декомпресія — у військовій справі триває протягом перших двох тижнів після повернення з зони воєнних дій . умовно поділяється на перші дві доби та два тижні.
 Декомпресія — аварійне падіння тиску повітря в закритому об'ємі (до прикладу, внаслідок розгерметизації салону літака).
 Декомпресія — епізод у серіалі «За межею можливого».
 Декомпресійна таблиця — таблиця математичного моделювання.
 Декомпресія на льоту — методика розрахунку занурення без використання технічних засобів.

Примітки